Paul Haenlein, ingegnere 
Michael Haenlein, esperto di social media
Haenlein (dirigibile)